Akwaforta – technika graficzna
 Akwaforta – powieść fantastyczna z 2003

Strony ujednoznaczniające